West Coast Mafia Records — американський незалежний лейбл, заснований репером C-Bo. Спеціалізується на виданні музики в жанрі хіп-хоп. Штаб-квартира розташована в Сакраменто, штат Каліфорнія.

Відомі виконавці 
 C-Bo
 Mob Figaz
 Thug Lordz
 Young Bleed
 Killa Tay
 Marvaless

Дискографія 

 1999: Agerman (колишній учасник 3X Krazy) — $uccess the Best Revenge
 1999: Mob Figaz — C-Bo's Mob Figaz
 2000: C-Bo — Enemy of the State
 2002: C-Bo — Til My Casket Drops (перевидання)
 2002: C-Bo — West Coast Mafia
 2002: C-Bo — Life as a Rider
 2003: 151 — Code of the Streets
 2003: C-Bo — West Side Ryders
 2003: C-Bo — The Final Chapter (перевидання)
 2003: C-Bo — The Mobfather
 2004: Thug Lordz — In Thugz We Trust
 2004: Lil' Cyco — Street Chronicles
 2004: C-Bo — Lost Sessions
 2004: West Coast Mafia Gang — Gang Affiliated
 2005: C-Bo — West Side Ryders II
 2005: Young Bleed — Rise Thru da Ranks from Earner Tugh Capo
 2005: Bluez Brotherz — The C-Section
 2006: C-Bo — Money to Burn
 2007: Spade (також відомий як Spado) — Still Talkin
 2007: C-Bo — West Side Ryders 3 The Southeast Connection
 2007: Young Bleed — Once Upon a Time in Amedica
 2007: Kavio — Hittas on tha Payroll 
 2008: C-Bo — West Side Ryders 4 Worldwide Mob
 2008: C-Bo та Omar «Big-O» Gooding — Tradin' War Stories
 2008: Young Doe — Product of the Eighties
 2008: Hawkman — Murder n Mayhem
 2010: Marvaless —  Queen of the Mob
 2012: C-Bo — Cali Connection
 2012: C-Bo — Orca
 2015: C-Bo — The Mobfather 2 (Organized Crime Edition)

Посилання 

Американські лейбли звукозапису
Хіп-хоп лейбли звукозапису
Музика Сакраменто